Junction (Illinois)
Junction (Texas)
Junction (Utah)

Desambiguação